Un acteur, également appelé « comédien », est un artiste qui incarne un personnage, notamment pour le cinéma, le théâtre ou la télévision.

Cinéma 
 Acteur de genre, un acteur reconnu comme interprétant un certain type de personnage
 Les Acteurs, un film français réalisé par Bertrand Blier en 2000
 Acteur, un court métrage français réalisé par Jocelyn Quivrin en 2007

Sociologie 
 Notion d'acteur, en sociologie des organisations, une notion étudiée par la théorie de l'acteur stratégique
 Acteur, une personne dans l'action. Celui qui participe activement (en principe) à un phénomène, un événement, etc. Le terme « acteur » est le contraire de « non-participant » mais un acteur peut parfois être « passif » (il acte alors de sa seule présence). Par extension, le terme est parfois employé dans le même sens pour une chose (ainsi personnifiée) ou un organisme, etc.

Autre 
 Acteur, une entité en génie logiciel